Colin Dann – scrittore inglese
 John Dann MacDonald – scrittore statunitense
 Scott Dann – calciatore inglese
 Sophie-Louise Dann – cantante e attrice inglese